Птолемеи может означать:
 Птолемеи (Лагиды) — династия правителей Египта в IV—I веках до н. э. — в эпоху эллинизма.
 Птолемеи — гностики II  века, секта, последователи Птолемея.

См. также 
 Птолемей (значения)